Zehnbach kann stehen für:

 Zehnbach (Gemeinde Purgstall an der Erlauf), Ort und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

 Zehnbach (Langenbach), rechter Zufluss des Langenbachs in Langenbach, Gemeinde Weilmünster, Kreis Limburg-Weilburg, Hessen, der in die Weil (Lahn) mündet
 Zehnbach (Urft), rechter Zufluss der Urft beim Recherhof von Dahlem, Kreis Euskirchen, entlang der Gemeindegrenze zu Blankenheim, beide Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Zehntbach